Semen

 ist in Bulgarien:
 eine Stadt – Semen (Bulgarien)
 ein Kloster – Kloster Semen
 ist lateinisch für Samen:
 Same (Pflanze), der von einer Schutzhülle und dem Nährgewebe umgebene Keim (Embryo)
 Spermium, die Samenzelle
 Umschrift für  (Semjon, Simon, Simeon)

Siehe auch:
 Seemen
 Sehmen
 Samen
 Same